Corredor
Velocista
Piloto (automobilismo)
Ou ainda:
Corredor (ave) - característica de zonas áridas
Corredor (folclore) - em Portugal, pessoa que tem que "correr" o fado

Desambiguação